Machacón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Machacón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Machacón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar